Die Bäckernationalmannschaft ist eine vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks im Jahr 2008 gegründete Mannschaft aus Bäckern, deren Mitglieder Deutschland bei internationalen Backwettbewerben vertreten und repräsentative Aufgaben für das deutsche Bäckerhandwerk übernehmen.

Entwicklung 
Im Jahr 2008 haben das Präsidium sowie der Vorstand des Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks entschieden, eine Nationalmannschaft zu berufen, um bei internationalen Backwettbewerben professioneller als bisher aufzutreten sowie auch das deutsche Bäckerhandwerk zu repräsentieren. Durch Gewinn verschiedener Wettbewerbe haben sich in den Folgejahren weitere Personen für die Bäcker-Nationalmannschaft qualifiziert, wie unten im Einzelnen dargestellt. Im Jahr 2018 wurde die Nationalmannschaft verkleinert und verjüngt.

Organisation und Teamleitung 
Der Bäckernationalmannschaft steht ein Mitglied des Präsidiums des Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks als Teamchef vor. Bis zum Jahr 2008 war dies Bäckermeister Michael Wippler aus Dresden. Seit dem Jahr 2009 übernimmt Wolfgang Schäfer aus Rodgau die Aufgabe. Der Teamchef hat die Entscheidungshoheit, welche Wettbewerbe und Veranstaltungen besucht werden und welche Teammitglieder dort jeweils antreten. Für die Führung des Teams bei Wettbewerben ernennt der Teamchef einen Teamkapitän aus dem Kreis der aktiven Mitglieder. Dies ist seit der Gründung Siegfried Brenneis.

Mit der Aufgabe der Organisation, der Verwaltung und der Trainings ist die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim betraut. Coach der Bäckernationalmannschaft ist Bernd Kütscher, Direktor der Akademie.

Aktivitäten 
Seit der Gründung waren Mitglieder der Bäckernationalmannschaft in Frankreich, Österreich, Italien, Russland und Japan aktiv, zudem bei zahlreichen Events in Deutschland, u. a. mehrfach bei der Internationale Grüne Woche Berlin, im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Die Mannschaftsmitglieder treten zumeist als Team mit 2 bis 4 Personen an, je nach Anforderung. Bei internationalen Backwettbewerben ist es zudem üblich, dass eine (weitere) Person aus jedem Teilnehmerland in der Jury mitwirkt, die sich auf diese Weise international besetzt. Hierbei darf das jeweils eigene Land nicht bewertet werden. Zuweilen werden Mitglieder der Bäckernationalmannschaft aufgrund ihrer Erfahrung auch als Jurymitglieder für die Backwettbewerbe Dritter angefordert, u. a. ist der Coach des Teams seit 2017 Jurypräsident des Bäcker- und Konditoren-Weltverbands UIBC für die Bäckerjugend-Weltmeisterschaft.

Die Bäckernationalmannschaft stellt zudem die Jury bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister, die seit dem Jahr 2009 alle 3 Jahre auf der weltgrößten Bäckerfachmesse iba ausgetragen wird. Den Siegern der Deutschen Meisterschaft winkt stets die Berufung in die Nationalmannschaft des Bäckerhandwerks.

Seit dem Jahr 2015 wird die Bäckernationalmannschaft von der BÄKO-Zentrale gesponsert und trägt deren Logo auf der Teamkleidung.

Aktive Mitglieder der deutschen Bäckernationalmannschaft

Leitung der Nationalmannschaft 
 Teamchef: Wolfgang Schäfer, Bäckermeister, Vizepräsident des Deutschen Bäckerhandwerks (Mitglied seit 2009)
 Coach: Bernd Kütscher, Bäckermeister, Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim (Gründungsmitglied)
 Marc Mundri, Bäckermeister, Mitglied seit 2012, durch Gewinn der Bäckerjugend-Europameisterschaft 2012

Weitere Mitglieder des Teams 
 Siegfried Brenneis, Bäckermeister und Konditormeister (Gründungsmitglied)
 Jochen Baier, Bäckermeister und Konditormeister (Gründungsmitglied)
 Maximilian Raisch, Bäckermeister (Mitglied seit 2015, durch Gewinn der 3. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister 2015)
 Daniel Plum, Bäckermeister (Mitglied seit 2015, durch Gewinn der 3. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister 2015)
 Tanja Angstenberger, Bäckermeisterin (Mitglied seit 2016, durch Gewinn der Bäckerjugend-Europameisterschaft 2015)
 Nicole Mittmann (Mitglied seit 2018, durch Gewinn der 4. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister 2018)
 Patrick Mittmann (Mitglied seit 2018, durch Gewinn der 4. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister 2018)

Inaktive Mitglieder der deutschen Bäckernationalmannschaft 
 Thérése Lehnart, Bäckermeisterin (Gründungsmitglied, 2017 aus dem Team ausgeschieden)
 Eva-Maria Kientz, Bäckermeisterin (Gründungsmitglied, 2017 aus dem Team ausgeschieden)
 Gerhard Gröber, Bäckermeister und Konditor (Gründungsmitglied, 2018 aus dem Team ausgeschieden)
 Georg Schneider, Bäckermeister und Konditormeister (Gründungsmitglied, 2018 aus dem Team ausgeschieden)
 René Krause, Bäckermeister und Konditormeister (Mitglied seit 2009, durch Gewinn der 1. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister, 2018 ausgeschieden)
 Alexander Schellenberger, Bäckermeister und Konditormeister (Mitglied seit 2009, durch Gewinn der 1. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister, 2018 ausgeschieden)
 Felix Remmele, Bäckermeister und Konditormeister (Mitglied seit 2012, durch 2. Platz bei der Bäckerjugend-Europameisterschaft 2012, 2018 ausgeschieden)
 Jörg Schmid, Bäckermeister, Team „Wildbakers“, (Mitglied seit 2012, durch Gewinn der 2. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister, 2018 ausgeschieden)
 Johannes Hirth, Bäckermeister, Team „Wildbakers“, (Mitglied seit 2012, durch Gewinn der 2. Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister, 2018 ausgeschieden)

Die inaktiven Mitglieder des Teams waren zuvor aktiv und übernehmen nach Bedarf weiterhin Aufgaben für die Nationalmannschaft, z. B. bei repräsentativen Anlässen. Bei Wettbewerben nehmen sie in der Regel nicht mehr teil.

Internationale Erfolge 
Neben repräsentativen Events in Deutschland nimmt die Bäckernationalmannschaft auch an internationalen Backwettbewerben teil, mit folgenden Ergebnissen:
 2008: 1. Platz Sigep Bread Cup in Rimini (Gerhard Gröber, Eva Maria Kientz, Siegfried Brenneis)
 2010: 2. Platz Sigep Bread Cup in Rimini, Sonderpreis für das beste Brot (Gerhard Gröber, Eva Maria Kientz, Siegfried Brenneis)
 2010: 4. Platz bei einer Bäcker-Europameisterschaft in Bulle/Schweiz (Thérése Lehnart, Alexander Schellenberger, René Krause, Jurymitglied: Siegfried Brenneis)
 2011: 4. Platz Sigep Bread Cup und Sonderpreis für das Schaustück (Thérése Lehnart, Alexander Schellenberger, Georg Schneider, Jurymitglied: Jochen Baier)
 2012: 2. Platz Sigep Bread Cup, Sonderpreis für das beste Brot (Thérése Lehnart, Alexander Schellenberger, Georg Schneider, Jurymitglied: Jochen Baier)
 2012: 4. Platz iba Cup in München (Rene Krause, Siegfried Brenneis)
 2013: 2. Platz Sigep Bread Cup (Gerhard Gröber, Eva Maria Kientz, Siegfried Brenneis)
 2015: 4. Platz iba UIBC Cup in München (Felix Remmele, Marc Mundri)
 2018: 2. Platz beim iba UIBC Cup in München, Sonderpreis für das beste Brot (Daniel Plum, Maximilian Raisch)
 2020: 2. Platz beim Sigep Bread Cup (Nicole Mittmann, Patrick Mittmann, Siegfried Brenneis)

Weblinks 
 Website der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim (Verwaltungssitz der Nationalmannschaft)
 Informationsseite zur Bäckernationalmannschaft
 Information des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks
 Bericht über die Aktivitäten der Bäckernationalmannschaft im BÄKO-Magazin
 Bericht über die Teilnahme der Bäckernationalmannschaft an der Mondial Du Pain 2013
 Bericht über den iba UIBC Cup 2018 mit Beteiligung der Deutschen Bäckernationalmannschaft
 Bericht über die Aufnahme von Nicole und Patrick Mittmann in die Bäckernationalmannschaft

Einzelnachweise 

 
Nationalmannschaft